Пол Макги́ннесс:
 Макгиннесс, Пол (род. 1951) — менеджер ирландской рок-группы U2.
 Макгиннесс, Пол (род. 1966) — английский футболист и футбольный тренер.